Грейси:
 Грейси Глэм (род. 1990) — американская эротическая модель и порноактриса.
 Грейси, Дуглас (1894—1964) — генерал Британской индийской армии и пакистанских вооружённых сил, принимал участие в Первой и Второй мировых войнах.
 Грейси, Кира (род. 1985) — бразильская спортсменка, борец с чёрным поясом в бразильском джиу-джитсу.
 Грейси, Ройс (род. 1966) — бразильский боец смешанных боевых искусств.
 Грейси, Чарли (1936—2022) — американский музыкант, певец и гитарист.
 Грейси IV, Арчибальд (1858—1912) — американский писатель, историк-любитель.

 Грейси — американская премия, вручаемая ежегодно с 1999 года Альянсом женщин в СМИ.

Грэйси:
 Семья Грэйси